Nogometni klub Celje slovenski je nogometni klub iz Celja. Spada među najstarije slovenske nogometne klubove. Osnovan je 28. prosinca 1919. godine kao SK Celje.
  
Trenutačno se natječe u Prvoj slovenskoj nogometnoj ligi te je s NK Mariborom jedini klub koji nikad nije ispao iz Prve slovenske nogometne lige od njenog osnivanja 1991. godine.

Uspjesi 
 Prva slovenska nogometna liga
 Osvajač (1): 2019./20.
 Nogometni kup Slovenije
 Osvajač (1): 2004./05.
 Finalisti (8): 1992./93., 1994./95., 2002./03., 2005./06., 2011./12., 2012./13., 2014./15., 2015./16.

Ligaški i kup rezultati

Celje u europskim natjecanjima

Izvori

Vanjske poveznice 

 Službena web stranica kluba
Profil, Prva slovenska nogometna liga
Profil, UEFA

Slovenski nogometni klubovi